W Polsce 
 Łysów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Przesmyki 
 Łysów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Radoszyce
 Łysów – dawna gmina wiejska istniejąca do 1954 roku
 Łysów – dawna gromada